Новак Ђоковић је четврти пут освојио титулу. У финалу је победио Роџера Федерера са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Италије у тенису 2015.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно